Mouzáki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mouzáki (kommunhuvudort), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Mouzaki (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 

Robotskapade Greklandförgreningar